Der Sparkasse Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. November 2020 in St. Ulrich in Gröden stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden